The Howling – romanzo di Gary Brandner del 1977
 The Howling – media franchise statunitense sui licantropi che comprende tre romanzi e otto film
 L'ululato (The Howling) – film del 1981 diretto da Joe Dante tratto dal romanzo di Brandner
 The Howling – EP dei Within Temptation del 2007